Борщёвская волость

 Борщёвская волость — в Коротоякском уезда Воронежской губернии
 Борщёвская волость — в Клинском уезде Московской губернии